31-й выпуск Стер ЗЛМ Тур — шоссейной многодневной велогонки по дорогам юга Нидерландов. Гонка прошла с 14 по 18 июня 2017 года в рамках Европейского тура UCI 2017. Победу одержал нидерландский велогонщик Жозе Гонсалвеш из .

Участники 
Участие в гонке приняли 16 команд: 5 команд категории UCI WorldTeam, 6 проконтинентальных и 5 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 123 гонщика. До финиша доехали 112 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из пролога и 4 этапов общей протяжённостью 771,2 километра.

Ход гонки

Пролог

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Стер ЗЛМ Тур 2017 на FirstCycling
 
 
 
 

2017 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2017 году
Июнь 2017 года